Джессалин Ванлим (; род. 3 сентября 1982, Калгари, Канада) — канадская актриса и фотомодель азиатского происхождения.

Биография 
Ванлим родилась на Калгари, провинция Альберта. Её мать была иммигранткой из Филиппин, а отец — этническим китайцем, уроженцем Джакарты, Индонезия. В возрасте 12 лет поступила в балетную школу в Торонто. Её дебют в качестве актрисы состоялся в телевизионном сериале «Все мои дети» в 2006 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады